Бугримов — русская фамилия. Известные носители:
 Бугримов, Сидор Савельевич (1907—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

 Бугримова, Ирина Николаевна (1910—2001) — советская артистка цирка, дрессировщица львов, Герой Социалистического Труда.
 Бугримова, Ксения Юрьевна (род. 1983) — украинский режиссёр кино и телевидения.

См. также 
 Бугримовка